Naticarius verae är en snäckart som beskrevs av Alfred Rehder 1947. Naticarius verae ingår i släktet Naticarius och familjen borrsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Borrsnäckor
verae